Anagallis és un gènere d'unes 20 a 25 espècies de flors, de la família de les Myrsinaceae. Són plantes anuals o perennes que creixen en zones sense conrear. Les flors són de diversos colors, tenen forma radial i cinc pètals. Permancen obertes només amb llum solar.

Destaca popularment per la seva referència a la de color ocre a la qual es refereix la novel·la del , La Morró Escarlata d'Emma ("Emmuska") Orczy (1865 – 1947); després portada al cinema per Alexander Korda en 1934 amb Leslie Howard i Merle Oberon, amb diverses adapacions posteriors de cinema i televisió.

Taxonomia 
 Anagallis acuminata - (Angola)
 Anagallis alternifolia - (Xile)
 Anagallis amplexicaulis
 Anagallis angustiloba
 Anagallis arvensis (Europa; sin. A. parviflora, A. phoenicea, etc.)
 Anagallis barbata - (Brasil)
 Anagallis baumii
 Anagallis brevipes - (Tanzània)
 Anagallis crassifolia  - (Espanya, Marroc)
 Anagallis elegantula
 Anagallis filifolia
 Anagallis filiformis - (Brasil)
 Anagallis gracilipes - (Zimbabwe)
 Anagallis hexamera - (Etiòpia, Kenya)
 Anagallis huerneri Anagallis huttonii Anagallis kingaensis  - (Àfrica tropical)
 Anagallis kochii Anagallis minima (Europa; sin. A. centunculus, Centunculus minimus)
 Anagallis monelli L. non M.Bieb. (Mediterrani; sin. A. linifolia)
 Anagallis myrtifolia Anagallis nummulariifolia - (Madagascar)
 Anagallis oligantha  - (Malawi)
 Anagallis peploides - (Madagascar)
 Anagallis platyphylla Anagallis pumila (Amèriques)
 Anagallis rubricaulis - (Madagascar)
 Anagallis rhodesica Anagallis schliebenii  - (Tanzània)
 Anagallis serpens - (Àfrica oriental)
 Anagallis tenella (Europa; sin. A. repens )
 Anagallis tenuicaulis - (Madagascar)
 Anagallis tsaratananae  - (Madagascar)
 Anagallis uruguayensis''

Ericals